Mula kan syfta på:

 Mula – ett hästdjur som är en hybrid mellan häststo och åsnehingst
 Mula (verb) – att trycka någons huvud mot snö
 Mula (fordon) – en rullande testbänk för fordonsindustrin
 Mula (släkte) – ett släkte av insekter

Geografi

Kina 

 Mula (socken), Sichuan,

Spanien 

 Mula (kommun), Murcia, Murcia, 
 Mula (kommunhuvudort), Murcia, Murcia, 

Robotskapade Kinaförgreningar